Christopher Pousa (* 29. Juni 1992) ist ein andorranischer Fußballnationalspieler.

Vereine 
Pousa spielte von 2007 bis 2011 beim FC Andorra. Von dort wechselte er zum FC Santa Coloma in der Primera División de Andorra. Mit der Mannschaft nahm er an der Qualifikation zur Endrunde der Champions League 2011/12 teil. Bis Saisonende 2015 spielte er für den FC Santa Coloma. In der Saison 2015/2016 spielte er für den US Le Pontet und wechselte dann für die Saison 2016/2017 zum FC Lusitanos. Zurzeit ist er vereinslos.

Nationalmannschaft

U 19 
Zu einem Einsatz in der  U 19 Nationalmannschaft kam es 2012.

U 21 
Während der Saison 2009/2010 kam Pousa zu 2 Einsätzen in der U 21. 2011/2012 hatte er 7 Einsätze und 2013/2014 waren es 6 Einsätze für die U 21.

A-Nationalmannschaft 
2012 gab er sein Debüt für die Nationalmannschaft Andorras mit 2 Einsätzen.

Spielstatistik 
Die Tabelle enthält die Anzahl aller Einsätze – getrennt nach Wettbewerben und Saison für Saison –, die Posua für die Mannschaft des FC Andorra, für den FC Santa Coloma, für den US Le Pontet, FC Lusitanos la Posa und die Nationalmannschaft bestritten hat einschließlich der erzielten Tore.

 
* keine Daten für die Saison bekannt

Weblinks 
 Spielerprofil auf weltfussball.com

Fußballnationalspieler (Andorra)
Fußballspieler (FC Andorra)
Fußballspieler (FC Santa Coloma)
Fußballspieler (FC Lusitanos)
Andorraner
Geboren 1992
Mann